Blue-collar worker, een Engelse benaming voor een werknemer, die handarbeid verricht.
 Blue Collar (album), een album van Rhymefest
 Blue Collar (film), een film van Paul Schrader
 Blue Collar (lied), een lied van Bachman-Turner Overdrive